El nombre de Iglesia de San Francisco es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a algún santo llamado Francisco:

Son comunes, por su importancia en la Iglesia Católica: San Francisco de Sales, San Francisco de Asís y en España San Francisco Javier.

Iglesias 

Las siguientes Iglesias de San Francisco están ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.
Todas ellas son iglesias católicas, salvo que se indique lo contrario.

Argentina 
 Iglesia de San Francisco, en Salta;
 Iglesia de San Francisco de Asís, en Buenos Aires;
 Iglesia de San Francisco Javier, en Ramallo;
 Iglesia de San Francisco de Asís, en La Plata;
 Iglesia de San Francisco de Asís, en Córdoba;

Australia  
 Iglesia de San Francisco, en Melbourne;

Bolivia 
 Iglesia de San Francisco, en Potosí;
 Iglesia de San Francisco, en La Paz;

Brasil 
 Iglesia de San Francisco, en João Pessoa;

Chile 
 Iglesia de San Francisco, en Ancud, Chiloé;
 Iglesia de San Francisco, en Castro, Chiloé;
 Iglesia de San Francisco, en Chiu Chiu;
 Iglesia de San Francisco, en Copiapó;
 Iglesia de San Francisco, en Curicó;
 Iglesia de San Francisco, en Quillota;
 Iglesia de San Francisco, en La Serena;
 Iglesia de San Francisco, en San Fernando;
 Iglesia de San Francisco, en Santiago;
 Iglesia de San Francisco, en Socoroma;
 Iglesia de San Francisco, en Valdivia;
 Iglesia de San Francisco, en Valparaíso;
 Iglesia de San Francisco de Asís, en Rancagua;
 Iglesia de San Francisco de Borja, en Santiago;
 Iglesia de San Francisco Javier, en Taltal;

Colombia 
 Iglesia de San Francisco, en Bogotá;
 Iglesia de San Francisco, en Popayán;
 Iglesia de San Francisco, en Santiago de Cali;
 Iglesia de San Francisco, en Rionegro;
 Iglesia de San Francisco, en Guadalajara de Buga;
 Iglesia de San Francisco, en Santa Marta;

Cuba 
 Iglesia de San Francisco de Asís, en La Habana;
 Iglesia de San Francisco Javier  Marianao, La Habana.

Ecuador 
 Iglesia de San Francisco, en Guayaquil;
 Iglesia de San Francisco, en Loja;
 Iglesia de San Francisco, en Quito;

España

Andalucía 
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 05/06/1973), en Antequera, Málaga;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 04/06/1931), en Ayamonte, Huelva;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 05/03/1983), en Baena, Córdoba;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 04/06/1931), en Baeza, Jaén;
 Iglesia de San Francisco, en Bujalance, Córdoba;
 Iglesia de San Francisco, en Cádiz;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 24/03/1982), en Córdoba, Córdoba;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 24/03/1982), en Fuente Obejuna, Córdoba;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 12/07/1983), en Guadix, Granada;
 Iglesia de San Francisco, en Loja, Granada;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 16/7/1977), en Montilla, Córdoba;
 Iglesia de San Francisco de Asís (B.I.C. 27/09/2001), en Morón de la Frontera, Sevilla;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 04/06/2003), en Priego de Córdoba, Córdoba;
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 11/11/1982), en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz;

Asturias 
 Iglesia de San Francisco, en Avilés, Asturias;

Canarias 
 Iglesia de San Francisco de Asís en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas;
 Iglesia de San Francisco de Asís en Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de San Francisco, en Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife.

Castilla y León 
 Iglesia de San Francisco (B.I.C. 17/12/1992), en Palencia;
 Iglesia de San Francisco de Asís (B.I.C. 07/04/1993), en Villafranca del Bierzo, León;
 Iglesia de San Francisco de Asís en Valladolid, Valladolid;
 Iglesia de San Francisco en León, León

Castilla-La Mancha 
 Iglesia de San Francisco, (B.I.C. 30/03/1993), en Talavera de la Reina, Toledo;

Cantabria 
 Iglesia de San Francisco, en Santander;

Extremadura 
 Iglesia de San Francisco Javier, (B.I.C. 12/02/2004), en Cáceres;

Galicia 
 Iglesia de San Francisco, en Betanzos, La Coruña; 
 Iglesia de San Francisco, en La Coruña;
 Iglesia de San Francisco, en Vigo;
 Iglesia de San Francisco, en Vivero, Lugo;

Comunidad de Madrid 
 Iglesia de San Francisco el Grande, en Madrid;
 Iglesia de San Francisco Javier, en Pinto, Madrid;

Comunidad Valenciana 
 Iglesia de San Francisco de Asís, en Liria, Valencia;

Región de Murcia 
 Iglesia de San Francisco, en Lorca;
Parroquia de San Francisco de Asís, en Murcia

País Vasco 
 Iglesia de San Francisco de Asís, en Bilbao;
 Iglesia de San Francisco de Asís, en Vitoria;

Estados Unidos
 Iglesia de San Francisco de Sales, en Detroit;

Guatemala 
 Iglesia de San Francisco El Grande, en Antigua Guatemala;
 Iglesia de San Francisco, en la Ciudad de Guatemala

Honduras 
 Iglesia de San Francisco, en Comayagua

Italia 
 Basílica o Iglesia de San Francisco de Asís, en Asís;
 Iglesia de San Francisco, en Ferrara;
 Iglesia de San Francisco, en Florencia;
 Iglesia de San Francisco, en Pisa;
 Iglesia de San Francisco, en Lucca;
 Iglesia de San Francisco, en Rímini;

Letonia 
 Iglesia de San Francisco, en Riga;

México 
 Iglesia de San Francisco, en San Francisco de Campeche;
 Iglesia de San Francisco el Grande, en Ciudad de México;
 Iglesia de San Francisco, en Morelia;
 Iglesia de San Francisco, en Guadalajara;
 Iglesia de San Francisco, en Pachuca de Soto;
 Iglesia de San Francisco, en Puebla de Zaragoza;
 Iglesia de San Francisco, en Santiago de Querétaro;
  Templo de san Francisco, en San Luis Potosí;
 Iglesia de San Francisco, en Zacatecas
 Iglesia de San Francisco, en Sombrerete, Zacatecas.
 Templo de San Francisco, en Celaya.

Nicaragua 
 Iglesia de San Francisco, en Granada.

Perú 
 Iglesia de San Francisco, en Lima;
 Iglesia de San Francisco, en Cajamarca;

Portugal 
 Iglesia de San Francisco, en Oporto;

San Marino 
 Iglesia de San Francisco, en San Marino;

Suecia 
 Iglesia de San Francisco, en Jönköping;

Uruguay 
 Iglesia de San Francisco de Asís, en Ciudad Vieja (Montevideo);

Venezuela 
 Iglesia de San Francisco, en Caracas;
 Iglesia de San Francisco, en Coro.